Andrea Meza – modella messicana
 César Meza Colli – calciatore paraguaiano
David Meza Colli – calciatore paraguaiano
José Meza – calciatore costaricano
Jesús Meza – calciatore venezuelano
Luis García Meza Tejada – politico boliviano
Severo Meza – calciatore messicano

Pagine correlate 
Meža